Sous les toits de Paris, film français réalisé par René Clair en 1930.
 Sous les toits de Paris, chanson de la BO du film de René Clair, interprétée par Albert Préjean. 
 Les Toits de Paris, film français réalisé par Hiner Saleem, titré Sous les toits de Paris durant sa préproduction et son tournage, sorti en 2007.